Faker steht für:

 eine Person, die vorsätzlich etwas Falsches vortäuscht (siehe Fake)
 Lee „Faker“ Sang-hyeok, südkoreanischer E-Sportler
 Chet Faker, australischer Soul-Sänger
 Fåker, ein Ort in Schweden